Iguatuensi – abitanti di Iguatu (Paraná)
Iguatuensi – abitanti di Iguatu